Blessed Are the Sick е втори студиен албум на американската дет метъл група Morbid Angel.

Състав 
 Трей Азагтот – китара
 Ричард Брунел – китара
 Пийт Сандовал – барабани
 Дейвид Винсент – вокали, бас

Песни

Бележки 

Музикални албуми от 1991 година